De Axpo Super League 2006/07 was de 110de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland. De competitie begon op 19 juli 2006 en eindigde op 24 mei 2007.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 470 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,61 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Mladen Petrić van FC Basel met 19 goals.

FC Zürich was titelverdediger en wist de Zwitserse landstitel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Lucien Favre. Het was het elfde landskampioenschap van FC Zürich.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Zürich || 36 || 23 || 6 || 7 || 67 || 32 || 35 || 75
|- style="background: #97DEFF;"
| 2 || FC Basel || 36 || 22 || 8 || 6 || 77 || 40 || 37 || 74
|- style="background: #97DEFF;"
| 3 || FC Sion || 36 || 17 || 9 || 10 || 57 || 42 || 15 || 60
|- style="background: #BBEBFF;"
| 4 || BSC Young Boys || 36 || 17 || 8 || 11 || 52 || 42 || 10 || 59
|- style="background: #ccccff;"
| 5 || FC St. Gallen || 36 || 14 || 13 || 9 || 47 || 44 || 3 || 55
|-
| 6 || Grasshoppers Zürich || 36 || 13 || 11 || 12 || 54 || 41 || 13 || 50
|-
| 7 || FC Thun || 36 || 10 || 7 || 19 || 30 || 58 || –28 || 37
|-
| 8 || FC Luzern || 36 || 8 || 9 || 19 || 31 || 58 || –27 || 33
|- style="background:#FFE6E6"
| 9 || FC Aarau || 36 || 6 || 8 || 22 || 28 || 55 || –27 || 26
|- style="background:#FFCCCC"
| 10 || FC Schaffhausen || 36 || 4 || 13 || 19 || 27 || 58 || –31 || '25 
|}

Play-offs promotie/degradatie

FC Aarau handhaaft zich in de Axpo Super League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Zürich

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Zürich, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Lucien Favre voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2006/07
Zwitserse voetbalbeker 2006/07
Zwitsers voetbalelftal in 2006
Zwitsers voetbalelftal in 2007

2007
Competitievoetbal 2006/07